Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Tyne  d’après la rivière Tyne, en Angleterre :

Le  était un navire de sixième rang de 28 canons, lancé en 1814 et vendu en 1825.
Le  était un vaisseau de sixième rang de 28 canons, lancé en 1826, converti en navire de stockage en 1848 et vendu pour démolition en 1862.
Le HMS Tyne, lancé en 1845 sous le nom de HMS Active, était un navire de cinquième rang de 36 canons. Il devient navire-école de la Royal Naval Reserve en 1863. Il est renommé Tyne en juillet 1867, puis Durham en novembre de la même année. Il a été vendu en 1908.
Le , lancé en 1878 sous le nom de SS Mariotis, était un navire de transport de troupes. Le 31 août 1880, il amène des troupes au HMS London à Zanzibar. Il a sombré dans un coup de vent au large de Sheerness en 1920 alors qu’il était en attente d’être éliminé.
Le  était un navire-dépôt de classe Hecla lancé en 1940. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, et a été mis au rebut en 1972.
Le  est un patrouilleur de classe River, lancé en 2002 et actuellement encore en service.

Tyne